Ontlasting
 Hondenpoep